Jean-Pierre Durand (1948-), sociologue français ;
 Jean-Pierre Durand (1954-), acteur français.